Replica – oprogramowanie opracowane we wczesnych latach 90. przez firmę Farallon Communications (od 2000 roku własność firmy Proxim), które służyło do przetwarzania dokumentów do formatu publikacji elektronicznej, podobnie jak PDF. Sterownik „Repliki” działał podobnie jak sterownik drukarki, ale rezultatem przetwarzania był międzyplatformowy (Windows, Mac OS) dokument elektroniczny, który można było przeglądać bez udziału natywnej aplikacji, w której został utworzony oryginał. Do oglądania była potrzebna specjalna przeglądarka firmy Farallon, ale możliwe też było tworzenie dokumentów zawierających wbudowaną przeglądarkę.

Zobacz też 
 PDF
 Envoy
 XML Paper Specification

Formaty plików komputerowych
Oprogramowanie do publikacji elektronicznych